Kummerlöw ist der Familienname folgender Personen:

 Anna Kummerlöw (* 1989), deutsche Musikerin
 Grete Groh-Kummerlöw (1909–1980), DDR-Politikerin
 René Kummerlöw, deutscher Skispringer